Повратак у будућност може бити:

Повратак у будућност, амерички филм из 1985. у режији Роберта Земекиса.
Повратак у будућност II,  амерички филм из 1989. и наставак филма „Повратак у будућност“ из 1985.
Повратак у будућност III,  амерички филм из 1990. и трећи наставак филмске трилогије „Повратак у будућност“.